Гюнтер Пород () (27 ноября 1919, Фак, Австрия — 15 мая 1984, Вена) — австрийский физикохимик, специалист в науке о полимерах.

Обучался химии в Высшей технической школе Граца (1937—1940). В 1947 году получил степень доктора в Грацском университете за изучение .

В 1952 году стал хабилитированным доктором, в 1957 — экстраординарным, а в 1965 — ординарным профессором в университете Граца.

В 1969-70 годах занимал должность декана философского факультета Грацского университета.

С 1979 года — член Австрийской академии наук.

Труды 

Г. Пород — один из основоположников теории и экспериментальной техники

См. также 

 Закон Порода
 Модель Кратки-Порода

Литература 
 R. Vierhaus, Deutsche Biographische Enzyklopädie, статья Porod, Günther

Примечания 

Физики Австрии
Выпускники Грацского технического университета
Лауреаты премии Эрвина Шрёдингера